

События 
 Априй погиб. Египет объединён под властью Амасиса.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 3 луне, в день жэнь-у умер князь Малого Ци Хуань-гун (Гу-жун), ему наследовал сын Гай (Сяо-гун, эра правления 566—550). Хуань-гуна похоронили осенью.
 Летом сунский сановник Хуа Жо бежал в Лу.
 Осенью тэнский цзы прибыл для аудиенции в Лу.
 Осенью цзюйцы уничтожили княжество Цзэн.
 Зимой луский сановник Цзисунь Су (Цзи У-цзы) посетил Цзинь, а луский посол Шусунь Бао посетил Чжу.
 В 12 луне циский князь разгромил Лай. Циские сановники Цуй Чжу и Гао Хоу решали, как распорядиться землями Лай, присоединённого к Ци.

См. также

Примечания